Coppa dei Campioni 1994-1995 – edizione della competizione di calcio maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1994-1995 – edizione della competizione di hockey su pista maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1994-1995 – edizione della competizione di pallavolo femminile europeo
 Coppa dei Campioni 1994-1995 – edizione della competizione di pallavolo maschile europeo